Château de Virieu peut désigner :
 Le château de Virieu, à Virieu dans l'Isère (38).
 Le château de Virieu, à Pélussin dans la Loire (42).